About Time kan syfta på:

 About Time (Pennywise) – ett musikalbum från 1995 av Pennywise
 About Time (musikalbum av Owen Paul) – ett musikalmum från 2002 av Owen Paul
 About Time (film) – en brittisk film från 2013 i regi av Richard Curtis